Morro steht für:
 Morro (Fluss), Fluss in Liberia
 Morro Bay, Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien
 Morro Jable, Ort auf der spanischen Insel Fuerteventura
 Morro Rock, Fels in Kalifornien
 Ninjago: Morro, fünfte Staffel der computeranimierten Fernsehserie Ninjago: Meister des Spinjitzu

Morro ist der Familienname folgender Personen:
 El Morro (Schachspieler), portugiesischer Schachspieler

Siehe auch:
 El Morro
 Moro